A alfabetização digital é a iniciação ao uso e à compreensão dos recursos da informática, sendo imprescindível aos programas de inclusão digital.

Através da alfabetização digital a criança ou o adulto toma conhecimento das possibilidades fornecidas pelo mundo cibernético. A alfabetização visa capacitar o indivíduo ao uso de editores de texto, planilhas, navegação e pesquisa na Internet, aprender a encontrar e aplicar o que deseja ou precisa.

Ver também
 Sociedade da informação
 Tecnologia da informação
 Educação inclusiva
 Inclusão social
 Ciad - Centro de Inclusão e Alfabetização Digital

Ligações externas
 VIEIRA, Elianete. O INÍCIO DA DESCOBERTA, Ed.1. São Paulo: Scortecci, 2013.
 http://www.alfabetizacaodigital.com.br/ 
 Tecnisa -Responsabilidade social: Alfabetização Digital 
 UFBA Artigo Política de Informação para Alfabetização Digital
 UFCG - Artigo sobre Alfabetização Digital
 Portal de inclusão digital do Governo Federal
 Programa Computador para Todos do Governo Federal do Brasil
 ONID - Observatório Nacional de Inclusão Digital
 MENESES,Francisco Moreira. Os Prós e os Contras da Inclusão Digital. Escola Técnica Federal de Brasília. Distrito Federal, 2007
 Alfabetização digital
 Alfabetização digital para terceira idade

Inclusão digital
Computação e sociedade
Digital